Superobří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2019 se konal ve středu 6. února 2019 jako úvodní mužský závod světové šampionátu v lyžařském středisku Åre. Zahájení proběhlo ve 12.30 hodin místního času. Do závodu nastoupilo 70 lyžařů z 33 států. 

Obhájcem zlata byl kanadský lyžař Erik Guay, který v prosinci 2018 ukončil závodní kariéru.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 29letý Ital Dominik Paris, který po stříbru ze sjezdu na MS 2017 získal druhou medaili ze světových šampionátů. 

Se ztrátou devíti setin sekundy se o stříbrný kov podělili 38letý Francouz Johan Clarey a 27letý Rakušan Vincent Kriechmayr. Pro oba to byla první medaile z mistrovství světa. Kriechmayr následně dojel druhý v aarském sjezdu. Clarey získal medaili jako historicky nejstarší účastník světových šampionátů. Bronz nebyl udělen.

Výsledky

Reference 

Superobří slalom mužů